Горан Букилић (Нови Сад, 4. јун 1955) српски је филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970-те
|-
| 1972. || Друштвена игра || Свилени
|-
| 1975. || Црни петак || Слободан Молеровић
|-
| 1975. || Синови  || Мали
|-
| 1976. || Диспут у ноћи || Студент
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре || омладинац
|-
| 1978. || Није него || Марко
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Генералов ађутант
|-
| 1979. || Јоаким || Марко
|-
| 1979. || Ти међутим стојиш на великој реци || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980-те
|-
| 1982. || Далеко небо || 
|-
| 1982. || Венеријанска раја || министар
|-
| 1982. || Дивље месо || Аца, друг Андрејин
|-
| 1982. || Београд некад и сад || Велимир и Миле
|-
| 1985. || Лепотица из Амхерста ||
|-
| 1985. || Случај Лазе Костића || Глумац
|-
| 1985. || Судбина уметника - Ђура Јакшић || глумац 
|-
| 1986. || Неозбиљни Бранислав Нушић || глумац Ђока
|-
| 1986. || Тајна Лазе Лазаревића || Глумац
|-
| 1986. || Вртешка (ТВ) || 
|-
| 1988. || Балкан експрес 2 || Агент 
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 (ТВ серија) || Агент 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990-те
|-
| 1990. || Иза зида || Пањоторовић
|-
| 1991. || Смрт госпође министарке || глумац
|-
| 1991. || Монтенегро || Марко
|-
| 1991. || Заборављени (ТВ серија) || покераш
|-
| 1991. || Холивуд или пропаст || 
|-
| 1994. || Полицајац са Петловог брда || Стив Панајотовић
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000-те
|-
| 1998 - 2001. || Породично благо || тренер другог тима
|-
| 2004. || Стижу долари || председник странке Марјановић
|-
| 2007. || Одбачен || покераш
|}

Спољашње везе 

 

Рођени 1955.
Новосађани
Српски глумци
Југословенски глумци